Por Dillon pode estar à procura de:
 Dillon (Carolina do Sul)
 Dillon (Colorado)
 Dillon (Montana)
 Dillon Beach
 Dillon (Cantora)

Desambiguações de topônimos